Sjöassistans benämns ibland de åtgärder till sjöss som ej klassas som sjöräddning, exempelvis dykhjälp då en tamp fastnat i propellern, utkörning av reservdelar eller bogsering till varv. I Sverige bedrivs sjöassistans mot årsavgift av frivilligorganisationen Sjöräddningssällskapet (SSRS) och det privatägda företaget Sjöassistans. Sjöassistans ingår även i vissa båtförsäkringar.

Noter 

Sjöräddning